Эймар - фамилия:

 Эймар, Пётр Юлиан — святой Римско-Католической Церкви.
 Эймар, Жак  (1662—?) — французский крестьянин.

См. также 
 Эймар де Бурбон
 Эймар Куинн
 Эйчар